Azur kan syfta på:

 Azur – flera blå färger
 Azur, Landes – kommun i Frankrike
 Azor – ort i Israel
 Azur Blå – en figur i Kalle Anka
 Peter Azur – pornografiaktör